Getting On steht für:

 Getting On (britische Fernsehserie), britische Fernsehserie (2009 bis 2012) 
 Getting On – Fiese alte Knochen, US-amerikanische Fernsehserie (ab 2013)